Bojanów ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Bojanów, polnischer Name der zweisprachigen Ortschaft Bojanow in der Gemeinde Kranowitz, Woiwodschaft Schlesien
 Bojanów (Skomlin), Ortschaft in der Gemeinde Skomlin, Woiwodschaft Łódź
 Bojanów (Powiat Stalowowolski), Hauptort der Gemeinde Bojanów, Woiwodschaft Karpatenvorland

Bojanów ist der Familienname von 
 Wasil Trojanow Bojanów, (* 1978, Künstlername Azis), bulgarischer Sänger